personaggi

Alfredo Pazzaglia
Luciano Pazzaglia
Massimiliano Pazzaglia
Riccardo Pazzaglia

armi
Granata Pazzaglia o Passaglia